Takács Tamara (1996) világbajnok  magyar kajakozó
 Takács Tamara (1950) operaénekesnő